Philodice kan syfta på:

 Philodice (fåglar) – släkte med fåglar i familjen kolibrier
 Philodice (växter) – släkte av gräsväxter